Нароков — фамилия. Известные носители:
 Нароков, Михаил Семёнович (1879—1958) — русский и советский актёр театра и кино, режиссёр.
 Нароков, Николай Владимирович (1887—1969) — русский прозаик, драматург, педагог.